

Geografia 
 Braia – frazione di Corniglio, provincia di Parma
 Braia – frazione di Pontremoli, provincia di Massa-Carrara
 Braia – frazione di Brozolo, città metropolitana di Torino
 Braia – fiume rumeno

Persone 
 Mia Braia – cantante e compositrice rumena